Alseuosmiaceae – rodzina roślin z rzędu astrowców. Obejmuje cztery lub pięć rodzajów z 10 gatunkami. Występują one we wschodniej Australii, na Nowej Gwinei, na Nowej Zelandii i Nowej Kaledonii. Są to krzewy i krzewinki o kwiatach z frędzelkowatymi brzegami płatków. Występują w podszycie górskich, zimozielonych lasów. Rośliny z rodzaju Alseuosmia uprawiane są jako ozdobne.

Morfologia 
 Pokrój Krzewinki do ok. 40 cm wysokości, krzewy i niewielkie (do 8 m wysokości) drzewa. 
 Liście Skrętoległe, czasem pozornie naprzeciwległe lub w nibyokółkach (u Crispiloba po 6 liści w nibyokółku). Blaszka całobrzega lub piłkowana. 
 Kwiaty Wyrastają pojedynczo lub w pęczkach w kątach liści, ewentualnie w wierzchotkach na szczytach pędów lub także w kątach liści. Kwiaty są promieniste i obupłciowe. Zwykle 5-krotne, czasem 4- lub 7-krotne. Kielich z krótkimi działkami. Korona zrosłopłatkowa, trąbkowata, dzwonkowata, urnowata lub rozpostarta, o długości od 0,3 do 5 cm, barwy białej, żółtej, zielonkawej do czerwonej. Na brzegach płatków ząbki lub długie frędzle. Pręciki osadzone są w rurce korony lub u jej nasady. Zalążnia jest dolna lub wpółdolna i dzieli się na dwie lub trzy komory. Każda z nich zawiera od jednego do kilku zalążków. Słupek jest pojedynczy, na szczycie główkowaty lub rozdzielony na 2–3 łatki.
 Owoce Jagody zawierające od jednego do wielu nasion.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina zaliczona do rzędu astrowców Asterales reprezentującego klad astrowych w obrębie okrytonasiennych. Jest rodziną siostrzaną dla grupy obejmującej rodzinę Phellinaceae i Argophyllaceae.

 Podział rodziny na rodzaje
 Alseuosmia Cunningham
 Crispiloba van Steenis
 Periomphale Baill.
 Platyspermation Guillaumin
 Wittsteinia F. Mueller

Przypisy